Brygady artylerii noszące numer „14”:

Polskie
 1 Brygada Artylerii Wielkopolskiej (1919) → 14 Brygada Artylerii Wielkopolskiej (1919–1921)
 14 Brygada Artylerii Ciężkiej (1947–1955) → 14 Brygadę Artylerii Armat (1955–1957)
 14 Brygada Artylerii Przeciwpancernej (1944–1945)

Austro-węgierska
 14 Brygada Artylerii (1885–1894) → 14 Dolno i Górnoaustriacka, Salzburgska i Morawska Brygada Artylerii (1894–1908) → 14 Brygada Artylerii Polowej (1908–1918)